Группа компаний «Новотранс» — российский транспортный холдинг, занимающийся железнодорожными перевозками, вагоноремонтным бизнесом, реализацией инфраструктурных проектов, стивидорной деятельностью. Группа также владеет портовыми активами. «Новотранс» — один из крупнейших частных операторов железнодорожного подвижного состава в РФ и СНГ, основной профиль — перевозка каменного угля, щебня, лесоматериалов, металлопродукции и строительных грузов. Объединяет 24 компании в разных регионах России и СНГ. Президент холдинга — Константин Гончаров.

История 

Компания основана в 2004 году.

В 2008 году сдано в эксплуатацию собственное вагоноремонтное предприятие в посёлке Тайтурка Иркутской области, в 2009 году — в Прокопьевске Кемеровской области, в 2012 году – в Бийске Алтайского края, в 2013 году — в Кашире Московской области. В 2019 году начато строительство Балтийского вагоноремонтного завода в Волосовском районе Ленинградской области.

В 2016 году компания вступила в саморегулируемую организацию «Союз операторов железнодорожного транспорта» (СОЖТ).

С 2018 года «Новотранс» приступил к строительству универсального торгового терминала Lugaport в порту Усть-Луга в Ленинградской области в Лужской губе Финского залива. 

В июне 2019 года завершена сделка по покупке компании ООО «Глобал-сервис». В результате «Новотранс» вошёл в стивидорный бизнес и стал генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» на автомобильно-железнодорожном паромном комплексе, который соединяет Усть-Лугу и Калининградскую область (порт Балтийск).

Современность 

В настоящее время холдинг объединяет 24 компании в разных регионах России и СНГ. На предприятиях холдинга работают более 3,5 тысяч человек. Общий парк грузовых вагонов превышает 25 тысяч единиц.

В состав холдинга входят 4 вагоноремонтных завода — Каширский вагоноремонтный завод, Кузбасское вагоноремонтное предприятие (КВРП, объединяет 2 производственные очереди), Бийское вагоноремонтное предприятие, вагоноремонтное предприятие в посёлке Тайтурка (ООО ВРП) и Балтийский вагоноремонтный завод.

В начале 2020 года была достроена вторая очередь КВРП, это увеличило производственную мощность до 30 тыс. вагонов в год и сделало его крупнейшим в России вагоноремонтным заводом. Министерство экономического развития России присвоило КВРП статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Прокопьевск» в Кемеровской области.

На ремонт собственных вагонов приходится около 50 % загрузки заводов «Новотранса», другая половина является отдельным бизнесом.

В порту Усть-Луга компания ведёт строительство универсального грузового терминала Lugaport. Проект предусматривает создание терминалов по переработке зерна, пищевых продуктов и трёх причалов для перевалки генеральных и сыпучих грузов. Планируемый объём перевалки 24,3 млн тонн в год, переработки — 1100 вагонов в сутки. Строительство планируется в три очереди и должно завершиться в 2024 году. В январе 2020 года в состав холдинга вошло АО «Компания „Усть-Луга“», созданное в 1992 году для реализации проекта морского торгового порта Усть-Луга.

Президент холдинга «Новотранс» Константин Гончаров — член президиума СОЖТ, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель комиссии РСПП по индустрии спорта, руководитель сектора по развитию железнодорожного транспорта необщего пользования РСПП. В рамках РСПП «Новотранс» также обеспечивает деятельность Российско-греческого совета по сотрудничеству и инвестициям РСПП.

Компания финансирует благотворительный фонд «Новотранс-5П», фонд занимается попечением детских домов и интернатов, поддержкой одарённых детей, поддержкой проектов памяти о Великой Отечественной войне (поисковые отряды, инициативы перезахоронения и др.).

Экономические показатели 
Ежегодный грузооборот вагонов «Новотранса» составляет около 146 млрд тоннокилометров. Ежегодно обслуживается свыше 70 тыс. вагонов, капитальный ремонт проходят более 80 тыс. колёсных пар.

В 2019 году было перевезено более 30 млн тонн грузов, грузооборот составил 129 млрд тоннокилометров.

Прогнозная рыночная стоимость активов холдинга по итогам 2019 года составила 70 млрд рублей, выручка более 40 млрд рублей. Компания заявляет, что в 2019 году ей удалось удвоить собственный капитал.

В августе 2019 года агентством «Эксперт РА» холдингу присвоен кредитный рейтинг на уровне ruA с прогнозом «стабильный».

Примечания 

Железнодорожные компании России